Masiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Masiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim